Изабель Пиман (род. 28 сентября 1983 года в Брюсселе, Бельгия) — бельгийская фигуристка, выступавшая в одиночном разряде. Трёхкратная чемпионка страны. В сентябре 2009 года на турнире «Nebelhorn Trophy» стала 11-й и завоевала для Бельгии одну путёвку в женском одиночном катании на Олимпиаду 2010 в Ванкувере.

В 2009-м году переехала в Германию для полноценных тренировок. На Олимпийских играх в Ванкувере, несмотря на новый личной рекорд (46.10) в короткой программе, Пьеман стала 25-й и не смогла принять участия в произвольной программе.

По состоянию на май 2012 года занимала 71-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

После завершения соревновательной карьеры — тренер по фигурному катанию.

Спортивные достижения

Результаты после 2006 года 

 WD = снялась с соревнований

Результаты до 2006 года

Примечания

Ссылки 

 

Родившиеся в Брюсселе
Фигуристы Бельгии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года